Sani peut désigner :

Toponymes 

 Sani est une commune du Burkina Faso.
 Sani est une commune de la Mauritanie.
 Le col Sani  est un col de montagne routier traversant la frontière entre l'Afrique du Sud et le Lesotho.

Patronymes 

 Abdul Hakim Sani Brown (1999) : athlète japonais, de père ghanéen et de mère japonaise.
 Aminu Sani (1980) : footballeur nigérian.
 David Sani (1828–1914) : peintre italien.
 Dino Sani (1932) : footballeur brésilien.
 Fátima Djarra Sani (1968), militante féministe de Guinée-Bissau.
 Mammane Sani (1952), musicien nigérien.
 Mohamed Sani, boxeur gabonais.

C'est aussi un prénom épicène porté porté par Suleyman Sani Akhundov (dramaturge azerbaïdjanais), Sani Bečirovič (basketteur slovène), Sani Emmanuel (footballeur nigérian),  Sani Kaita (footballeur nigérian), Sani Fatouma Morou (ancienne ministre nigérienne)

Autres 
 Le 2B11 Sani est un mortier soviétique.
 Le yi sani (ou sani) est une langue tibéto-birmane parlée en Chine.